Станислав Димитров може да се отнася за:
 Станислав Димитров (политик) (1926 – 2022), български политик
 Станислав Димитров (актьор) (р. 1973), български актьор
 Станислав Димитров (р. 1996), български футболист, вратар